Мяенпяя () — финская фамилия. Известные носители:

 Мяенпяя, Микко (род. 1983) — финский хоккеист.
 Мяенпяя, Ники (род. 1985) — финский футболист.
 Мяенпяя, Оути (род. 1962) — финская актриса театра, кино и телевидения.
 Мяенпяя, Юха (род. 1971) — финский политик.